Бушни — хутор в Галанчожском районе Чеченской республики. Входит Моцкаройское сельское поселение.

География 
Хутор расположен недалеко от берега реки Бора и на левом берегу реки Никарой, к юго-востоку от районного центра Галанчож.

История

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы и коды ОКАТО — Итум-Калинский район Чеченской Республики.

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района